Diphyus tricolor (Kim), een gewone sluipwesp
 Diphyus tricolor (Kriechbaumer), een gewone sluipwesp